Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар () — ежегодное соревнование смешанных пар (команд из двух человек — одного мужчины и одной женщины; ) США по кёрлингу. Проводится с 2008 года. Организатором является  ().

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять США на чемпионате мира и других международных соревнованиях национальных сборных как смешанная парная сборная США.

Годы, места проведения и команды-призёры 

(источник: )

Примечания

Ссылки 
 Список смешанных пар - чемпионов США по кёрлингу | TeamUSA

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат США по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат США по кёрлингу на колясках среди смешанных пар
 Чемпионат США по кёрлингу среди юниоров
 Чемпионат США по кёрлингу среди ветеранов

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2008 года